Крестья́нский поземе́льный банк (Крестья́нский банк) — государственное кредитное учреждение (банк), работавшее в период с 1882 года по 1917 год в Российской империи.

Земельный банк выдавал долгосрочные ссуды крестьянам на покупку частновладельческих, прежде всего дворянских земель. В литературе встречается написание — Крестьянский Поземельный Банк.

История

Подготовка и утверждение проекта 

В начале 1880-х годов, под руководством министров внутренних дел (Н. П. Игнатьев), государственных имуществ (М. Н. Островский) и финансов (Н. Х. Бунге), было разработано Положение о Крестьянском банке. 18 мая 1882 года документ был утвержден императором.

Действия банка на рынке земельной недвижимости 
В 1883—1915 годах свыше 1 000 000 крестьянских дворов приобрели через банк более 15,9 млн. десятин земли (это больше территории современных Австрии, Швейцарии и Словении, вместе взятых). Общая сумма выданных ссуд превысила 1 350 000 000 рублей.

Действия Крестьянского банка распространялись на всю страну (на губернии Царства Польского с 1888 года), за исключением Остзейского края: к 1890 году банк имел отделения в 41 губернии, к 1915 году — в 68.

Банк находился в ведении Министерства финансов. Возглавлялся управляющим и советом (назначались министром финансов), отделениями руководили управляющие (назначались министром финансов). Члены совета отделений — один, по назначению губернатора и два члена, выбираемые местным губернским земским собранием или губернским присутствием по крестьянским делам.

Средства на выдачу ссуд Крестьянский банк получал путём выпуска 5,5%-ных закладных листов с номиналом 100, 500 и 1 000 руб. (были обеспечены землёй, принятой банком в залог) и за счёт правительственных субсидий. Банк выдавал ссуды в размере 80 % — 90 % стоимости покупаемой земли на срок от 13 лет до 51 года. По ссудам банк взимал от 7,5 % до 8,5 % годовых.

По утверждению известного советского историка Николая Троицкого, ссуды крестьянам банк выдавал только при покупке земли у помещиков. При этом, по его подсчётам, цены на землю у банка были вдвое больше чем среднерыночная цена: в 1883 году одна десятина 27 руб. 52 коп., — рыночная цена, 52 руб. 38 коп. — в Крестьянском банке.

В революцию 1905—1907 Крестьянский банк препятствовал падению цен на землю, скупив у помещиков 2,7 млн десятин (по 107 руб. за десятину). В августе 1906 года в распоряжение банка были переданы удельные земли и часть казённых земель, для последующей их продажи крестьянам. Примечательно, что если до революции 1905—1907 годов Крестьянский банк отдавал предпочтение работе с коллективными клиентами (общинам и тому подобное), то начиная с 1908 года земля из фондов банка могла продаваться только единоличникам. Согласно указу, от 21 марта 1906 года, ссуды из Крестьянского и Дворянского банков стали выдаваться процентными бумагами.

В годы столыпинской аграрной реформы банком было продано крестьянам, выходившим на отруба, — 54,6 % земли, крестьянам, выходившим на хутора, — 23,4 %. Из всего запаса Крестьянского банка к 1917 году было продано 61 % земли. Декретом СНК от 25 ноября (8 декабря) 1917 года Крестьянский банк упразднён.

Значение для решения земельного вопроса 

Исследование быта переселенцев из Полтавской, Черниговской, Харьковской, Ковенской, Гродненской, Витебской, Смоленской, Воронежской, Курской, Орловской и Пензенской губерний, водворенных в Тобольской губернии, выполненное по распоряжению тобольского губернатора Л.М. Князева во второй половине 1897 года, показало: с момента организации в 1882 году Крестьянского поземельного банка рост населения России составлял более одного процента в год, а размеры крестьянской собственности росли только на 0,13 %. Поскольку банк не смог решить проблему финансирования покупки земли, её цена возрастала, как и раздробленность земельных наделов. Обследованием было установлено, что у переселенцев в Ишимском районе на их родине было только по 2,5 десятины пахотной земли на двор, а в Тюкалинском — по две, так что собственного хлеба им хватало до Филипповского поста, редко до Пасхи. В этих условиях под запашку шли луга, уменьшалось количество домашнего скота, который нечем кормить, с ним и урожайность почвы. Из-за массовой запашки также возникали засухи и уменьшался сток рек. Среди новосёлов Тобольской губернии четверть не имели лошадей, треть — коров.

Не имея возможности купить землю, крестьяне брали её в аренду на кабальных условиях (например, за половину урожая, денежную оплату или обязательство отработать на арендодателя 5 дней в неделю). Число арендующих хозяйств в разных местностях составляло от 50 % до 85 % дворов, увеличивая социальное неравенство в деревне.

Отделения 
Ниже представлены (не все) отделения КПБ:
 Крестьянский поземельный банк, в Варшаве;
 Крестьянский поземельный банк, во Владимире;
 Крестьянский поземельный банк, в Москве;
 Крестьянский поземельный банк, в Нижнем Новгороде;
 Крестьянский поземельный банк, в Пензе;
 Крестьянский поземельный банк, в Перми;
 Крестьянский поземельный банк, в Уфе;
 и другие.

См. также 
 Дворянский земельный банк
 Московский земельный банк
 Картавцев, Евгений Эпафродитович

Примечания

Литература 
 
 
 
 Россия, Экономический отдел, Кредитные учреждения, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
Банки Российской империи
Сельское хозяйство Российской империи
Банки, основанные в 1882 году
Банки, упразднённые в 1917 году